Андрия Калудже́рович (; ) — сербский футболист, нападающий клуба «Пролетер». Выступал за сборную Сербии. За карьеру играл за клубы из 15 разных стран.

Карьера

Клубная 
В течение 6 лет Андрия числился в рядах команды ОФК из Белграда, за которую провёл 49 игр и забил 11 мячей. Но большую часть карьеры провёл в арендах за менее известные клубы, в том числе «Спартак Златибор Вода», за который провёл 30 игр и забил 11 мячей. Вскоре Андрия перешёл в команду «Рад». В 2010—2011 годах играл за «Црвену Звезду». С сезона 2012 выступал за китайский клуб «Бэйцзин Гоань».

В сборной 
Отправился на Олимпийские игры 2008 в Пекине как член национальной сборной по футболу, прошедшей в финальную часть олимпийского турнира. Примечательно, что попал он в команду только из-за травмы Стефана Бабовича. На турнире играл под 19 номером.

Официально дебютировал за взрослую сборную 7 апреля 2010 года в игре с Японией. К тому моменту провёл 6 игр и забил два гола с учётом игр за олимпийскую сборную.

Личная жизнь 
Женат на телеведущей Милице Станишич.

Достижения 
«Жальгирис»
 Чемпион Литвы: 2016
 Обладатель Кубка Литвы: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль и статистика на сайте srbijafudbal.net
 
 
 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Негош»
Игроки ФК «Мачва»
Игроки ФК «Хайдук» Белград
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Раднички» Пирот
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Игроки ФК «Аль-Шахания»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Порт»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Пролетер» Нови-Сад
Игроки ФК «Насаф»